Saint-Sylvain ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sylvain (Calvados), Département Calvados
 Saint-Sylvain (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Sylvain (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Saint-Sylvain-d’Anjou, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire